Kendallville ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Kendallville (Indiana), eine Ortschaft im Noble County, im US-Bundesstaat Indiana
 Kendallville (Iowa), eine Ortschaft im Winneshiek County, im US-Bundesstaat Iowa